Frello ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Luiz Frello Filho (Jorginho; * 1991), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Otto Frello (1924–2015), dänischer Maler, Grafiker, Comiczeichner und Illustrator